Marino kan syfta på:

Personer 
 Marino Marini (1901–1980), italiensk konstnär 
 Claudio Marino (född 1978), svensk filmare

Geografi

Australien 
 Marino (del av en befolkad plats i Australien), South Australia, Marion,

Irland 
 Marino (del av en befolkad plats i Irland), Leinster,

Italien 
 Marino, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Marino, Trapani, ort, Sicilien, Trapani,

Makedonien 
 Marino (ort i Makedonien)

Se även 
 San Marino

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar